Los de abajo puede hacer referencia a:

Los de abajo, novela escrita por Mariano Azuela; 
Los de abajo, la barra brava del Club Universidad de Chile;
Los de Abajo, banda de ska de la Ciudad de México;
Los de abajo, película mexicana de Chano Urueta (1940);
Los de abajo, película mexicana de Servando González (1976).